ACT UP peut désigner :
 ACT UP, association américaine de lutte contre le sida, fondée en 1987 par Larry Kramer ;
 Act Up-Paris, association française de lutte contre le sida, fondée en 1989.